Евдокимовка — название населённых пунктов в России:
 Евдокимовка — село в Комаричском районе Брянской области.
 Евдокимовка — деревня в Фатежском районе Курской области.